Le tournoi de tennis d'Autriche est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1975 se dispute à Kitzbühel du 14 au .

Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Pam Teeguarden, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sue Barker et Pam Teeguarden.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Autriche
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Autriche
1975 en Autriche
Tennis en juillet 1975